Лисна кост или фибула
 Фибула (брош)